Kawersnew steht für:
 Alexander Alexandrowitsch Kawersnew (1932–1983), sowjetischer Journalist und Dokumentarfilmer
 (2949) Kaverznev, Asteroid des inneren Hauptgürtels.